Wat als? (Vlaanderen), een Vlaams sketch-programma
 Wat als? (Nederland), de Nederlandse variant van bovenstaand programma